Ahornstraße steht für:
 Ahornstraße, Straße in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Steglitz
 Ahornstraße, Straße in Radebeul, siehe Wohnanlage Ahornstraße
 Ahornstraße, Straße in Schönebeck (Elbe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönebeck (Elbe)
 Ahornstraße, Straße in Wuppertal, siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Rott

Siehe auch:

 Ahornallee